Název Lohenice může označovat:
 Lohenice (Koberovice) – část obce Koberovice v okrese Pelhřimov
 Lohenice (Přelouč) – část města Přelouč v okrese Pardubice

Externí odkazy